High on the Hog peut faire référence à trois albums :

 High on the Hog : l'album de Black Oak Arkansas sorti en 1973 ;
 , album de The Band sorti en 1996 ;
 , album de Kevin Fowler sorti en 2002.